Plusieurs localités de pays ou régions francophones possèdent une rue de Mars ou une avenue de Mars ou d'autres types de voies et places contenant le mot Mars dans leur nom, en référence au mois, au dieu ou à la planète :

Voir aussi les odonymes avec quantième dans les pages d'homonymie des éphémérides ; par exemple : ,  , etc.

Notes, références et géolocalisations

Notes

Références

Géolocalisations 

Mars